Hartogensis ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Hartogensis (1822–1865), niederländischer Landschaftsmaler
 Simon Hartogensis (1827–1905), Unternehmer in Mannheim, der Generalkonsul der Niederlande und der Türkei war